Arechavaleta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aretxabaleta (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa, 
 Aretxabaleta (ort), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar